Жан Эпштейн (; 25 марта 1897, Варшава, Российская империя — 2 апреля 1953, Париж, Франция) — французский кинорежиссёр, теоретик, критик.

Биография 
Жан Эпштейн родился 1897 году в Варшаве. Большую часть жизни он провел во Франции, где с 1922 года и начал свою творческую деятельность в кино.

Брат сценариста и режиссёра Мари Эпштейн (1899—1995).

Творчество 
Жан Эпштейн один из первых французских режиссёров попытался подойти к кинематографу с точки зрения теории и определить его место среди других искусств. Его первая книга «Поэзия современности — новый этап в развитии сознания» вышла в 1921 году, а последняя, «Дух кино» издана посмертно в 1955 году.

Основные положения эстетической концепции Эпштейна сложились под сильнейшим влиянием интуитивизма и сюрреализма.

Эпштейн сделал попытку применить теорию «длительности» Бергсона, к анализу киноискусства. Он утверждает, что кино, в отличие от других искусств, способно передать поток бытия. Кино освобождает восприятие от схематики интеллекта, возвращая современному человеку непосредственное и наивное чувство жизни.

В 1916 году поступает в медицинский институт Лиона. Его увлечение наукой идёт параллельно все нарастающему интересу к литературе, искусству и, в том числе, кино. В июле 1921 года Эпштейн покидает Лион и переезжает в Париж, где становится ассистентом у Луи Деллюка. Он также работает в издательстве «Эдисьон де ласирэн» (фр. Éditions de la Sirène), что позволяет ему выпустить две книги о кинематографе «Здравствуй, кино» и «Лирософия». Благодаря этим работам Эпштейн получает известность и предложение поставить художественный фильм «Пастер».

В начале своей творческой деятельности Ж. Эпштейн, находясь под сильным влиянием Деллюка, старался подражать ему и следовать принципам «фотогении».
Примером могут служить две его первые картины — «Верное сердце» и «Прекрасная нивернезка». До постановки этих фильмов он работал ассистентом у режиссёра Бенуа Леви.

«Верное сердце» (1923) принято считать наиболее характерным фильмом, отражающим программные установки Эпштейна.

Продолжает свои поиски Эпштейн в «Прекрасная нивернезка». В этом фильме можно заметить характерные черты нового направления, названного с лёгкой руки Марселя Л’Эрбье «Авангардом» французского кино. Французский кинорежиссёр Абель Ганс подвёл итоги творчества Эпштейна следующим образом:

Фильмография 

 1922 — Пастер / совместно с Бенуа Леви
 1922 — Красная харчевня
 1923 — Верное сердце / 
 1923 — Прекрасная нивернезка / 
 1924 — Лев Моголов
 1924 — Афиша
 1926 — Приключения Робера Макэра / 
 1926 — Мопра́
 1927 — Трельяж / 
 1928 — Падение дома Ашеров
 1929 — Конец земли
…
 1947 — 
 1948 —

Примечания

Литература 

 Комаров В. История зарубежного кино. Т. 1. Немое кино. — М.: Искусство, 1965.

Ссылки 

Режиссёры немого кино
Сценаристы Франции
Кинокритики Франции
Теоретики кино